Oberhamberg ist der Ortsname von

 Oberhamberg (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberhamberg (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern